Lachesis ist:
 der wissenschaftliche Name einer Gattung der Grubenottern, siehe Buschmeister
 in der griechischen Mythologie eine der Töchter des Zeus, siehe Lachesis (Mythologie)
 ein Asteroid des äußeren Asteroiden-Hauptgürtels, siehe (120) Lachesis